Его́р Алекса́ндрович Клименчу́к (; 11 ноября 1997; Запорожье, Украина) — украинский футболист, полузащитник клуба «Металлист».

Игровая карьера 
Выпускник ДЮСШ ФК «Металлург» (Запорожье), первый тренер — Андрей Юрьевич Максименко. После завершения обучения пополнил ряды клубной команды «Металлурга» U-19.

7 ноября 2014 года в выездном матче против луганской «Зари» дебютировал в молодёжной команде «металлургов». 30 мая 2015, в последнем туре чемпионата Украины 2014/15 — в основной команде в матче Премьер-лиги против киевского «Динамо», заменив во втором тайме ещё одного дебютанта Романа Попова. Всего же в этом матче в высшем дивизионе дебютировало четверо «металлургов». Компанию Клименчуку и Попову составили также вратарь Тимофей Шеремета и полузащитник Данил Игнатенко. 8 декабря 2015 года сначала было сообщено, что Егор вместе с рядом других игроков покинул «Металлург» в связи с процессом ликвидации клуба, однако затем упоминание о нём было убрано из списка ушедших в новости на сайте команды.

18 января 2016 года стало известно, что Клименчук находится на просмотре в клубе «Минск», с которым в итоге подписал контракт на 2 года.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Колос» Ковалёвка
Игроки ФК «Краматорск»
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Львов»
Игроки ФК «Арарат-Армения»
Игроки ФК «Металлист» (2019)